Вороновщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вороновщина — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Вороновщина — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Вороновщина — деревня в Копыльском районе Минской области.

Украина 
 Вороновщина — село в Яготинском районе Киевской области.
 Вороновщина — село в Гадячском районе Полтавской области.